David C. Montgomery (1870-1917) – attore e ballerino statunitense dei primi Novecento
David Montgomery (1927-2011) – storico statunitense
David Montgomery, II visconte Montgomery di Alamein (1928-2020) – politico e uomo d'affari britannico
David Montgomery (1937-) – fotografo statunitense
David Montgomery (1944-) – musicista e musicologo statunitense
David Montgomery (1948-) – giornalista britannico
David Montgomery (1997-) – giocatore di football americano statunitense